Cantonul Gisors este un canton din arondismentul Les Andelys, departamentul Eure, regiunea Haute-Normandie, Franța.

Comune 

|-
| Amécourt || align="right" | 145 || align="right" | 27140 || align="right" | 27010
|-
| Authevernes || align="right" | 361 || align="right" | 27420 || align="right" | 27026
|-
| Bazincourt-sur-Epte || align="right" | 578 || align="right" | 27140 || align="right" | 27045
|-
| Bernouville || align="right" | 349 || align="right" | 27660 || align="right" | 27059
|-
| Bézu-Saint-Éloi || align="right" | 1 170 || align="right" | 27660 || align="right" | 27067
|-
| Bouchevilliers || align="right" | 52 || align="right" | 27150 || align="right" | 27098
|-
| Dangu || align="right" | 589 || align="right" | 27720 || align="right" | 27199
|-
| Gisors || align="right" | 10 882 || align="right" | 27140 || align="right" | 27284
|-
| Guerny || align="right" | 185 || align="right" | 27720 || align="right" | 27304
|-
| Hébécourt || align="right" | 500 || align="right" | 27150 || align="right" | 27324
|-
| Mainneville || align="right" | 395 || align="right" | 27150 || align="right" | 27379
|-
| Martagny || align="right" | 120 || align="right" | 27150 || align="right" | 27392
|-
| Mesnil-sous-Vienne || align="right" | 92 || align="right" | 27150 || align="right" | 27405
|-
| Neaufles-Saint-Martin || align="right" | 1 035 || align="right" | 27830 || align="right" | 27426
|-
| Noyers || align="right" | 223 || align="right" | 27720 || align="right" | 27445
|-
| Saint-Denis-le-Ferment || align="right" | 456 || align="right" | 27140 || align="right" | 27533
|-
| Sancourt || align="right" | 108 || align="right" | 27150 || align="right" | 27614
|-
| Vesly || align="right" | 620 || align="right" | 27870 || align="right" | 27682
|}
 
 

Cantoane în Eure